Die Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen listet einige Orte der KZ-Außenlager und Außenkommandos des Konzentrationslagers Groß-Rosen auf. Beispielsweise für das Bauvorhaben Riese (Organisation Todt) zwang die SS Häftlinge aus Groß-Rosen zum Arbeitseinsatz.



Liste

Literatur 
 Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hrsg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 6: Natzweiler, Groß-Rosen, Stutthof. Verlag C. H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-52966-5.
 Isabell Sprenger: Groß-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien. Böhlau Verlag, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-11396-4.
 Niels Seidel: Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf. Neisse-Verlag, Dresden 2008, ISBN 978-3-940310-19-4.
 Andrea Rudorff: Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen. Metropol Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86331-162-9

Weblinks 
 Verzeichnis der Konzentrationslager und ihrer Außenkommandos gemäß § 42 Abs. 2 BEG Bundesministerium der Justiz

Einzelnachweise 

Gross-Rosen
!KZ Gross-Rosen

nl:Groß-Rosen#Subkampen